

Куликольський сільський округ — адміністративна одиниця, Акжарський район, Північно-Казахстанська область
 Куликольський сільський округ — адміністративна одиниця, Уаліхановський район, Північно-Казахстанська область